Józefa Stopa (ur. 1888) – major piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU Końskie
 Józefa Stopa (ur. 1897) – nauczyciel, działacz niepodległościowy, 10 grudnia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy